Something’s Gotta Give steht für:

 Something’s Gotta Give (Lied), Lied von Johnny Mercer (1954)
 Something’s Gotta Give, Originaltitel von Was das Herz begehrt, US-amerikanischer Spielfilm von Nancy Meyers (2003)

Siehe auch:

 Something’s Got to Give, US-amerikanischer Spielfilm von George Cukor (1962)